Ishockey vid olympiska vinterspelen 1928 spelades i Sankt Moritz, Schweiz 11–19 februari 1928. Kanada blev olympiska mästare och världsmästare för tredje gången i rad (eftersom världsmästerskapet var en gemensam turnering), medan Sverige som slutade på andra plats blev Europamästare före VM-bronsmedaljörerna Schweiz och fjärdeplacerade Storbritannien.

Medaljfördelning

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Finalomgång

Slutställning

Referenser

Noter

Externa länkar

Ishockey vid olympiska vinterspelen 1928
Ishockey i Schweiz
Ishockeysäsongen 1927/1928
Sportevenemang i Schweiz
1928